Bari může znamenat:

geografie 
Bari, druhé největší město v pevninské jižní Itálii a správní centrum oblasti Apulie a provincie Bari
Metropolitní město Bari, italský správní celek
Aima Bari, malá vesnice v okrese Jhelum v Pákistánu
Bari (Indie), město a oblast ve státě Rajasthan v Indii
Bari (Somálsko), region (gobolka) v severním Somálsku
Bari Sardo, obec v Sardínii

příjmení

 Alexandr Veniaminovič Bari (1847–1913), ruský inženýr a podnikate
 Andrea Bari (* 1980), italský volejbalista
 Nicola di Bari (* 1940), italský zpěvák a herec
 Nina Karlovna Bari (1901–1961), ruská matematička
 Judi Bari (1949–1997), americká aktivistka
 Ruth Aaronson Bari (1917–2005), americká matematička
 Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari († 2015), somálský diplomat

jiné významy
FC Bari 1908, dříve AS Bari, fotbalový klub v Bari v Itálii
Aeroporto di Bari-Palese, mezinárodní letiště v Bari, také známé jako letiště Karola Wojtyły